Brissett ist der Familienname folgender Personen:

 Chanel Brissett (* 1999), US-amerikanische Leichtathletin
 Jacoby Brissett (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Trevor Brissett (1961–2010), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brisset